Abraham Lincoln fu il 16° presidente degli Stati Uniti d'America (1861-1865).

Abraham Lincoln può anche riferirsi a:

Persone 
 Abraham Lincoln (capitano) – nonno paterno del presidente.
 Abram Lincoln Harris – economista, antropologo e critico sociale afroamericano.

Cinema 
 Abraham Lincoln – cortometraggio del 1924 diretto da James Searle Dawley
 Abraham Lincoln o The Dramatic Life of Abraham Lincoln – film del 1924 diretto da Phil Rosen
  Il cavaliere della libertà  (Abraham Lincoln) – film del 1930 diretto da D. W. Griffith
 Abramo Lincoln (Abe Lincoln in Illinois) – film del 1940 diretto da John Cromwell
 La leggenda del cacciatore di vampiri (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) – film del 2012 diretto da Timur Bekmambetov

Forze armate 
 Brigata Abraham Lincoln 
 USS Abraham Lincoln (CVN-72)
 USS Abraham Lincoln (SSBN-602)

Letteratura 
 La leggenda del cacciatore di vampiri: Il diario segreto del presidente (Abraham Lincoln: Vampire Hunter) – romanzo dell'orrore del 2010 di Seth Grahame-Smith

Istituzioni 
 Abraham Lincoln Birthplace National Historic Site
 Abraham Lincoln Presidential Library and Museum
 Fort Abraham Lincoln

Pittura 
 Abraham Lincoln (Healy) – dipinto del 1869, opera di George Peter Alexander Healy.

Scultura 
 Abraham Lincoln (Barnard)
 Abraham Lincoln (Cecere)
 Abraham Lincoln (Flannery)
 Abraham Lincoln (French 1912)
 Abraham Lincoln (French 1920)
 Abraham Lincoln (Jones)

 Abraham Lincoln Memorial Monument

 Abraham Lincoln (Patigian)
 Abraham Lincoln (Rogers)
 Abraham Lincoln (Schwarz)
 Abraham Lincoln (Waters)
 Abraham Lincoln (Weinman)
 Abraham Lincoln: The Man
 Abraham Lincoln: The Head of State

Teatro 
 Abraham Lincoln (dramma) – opera teatrale del 1918 scritta da John Drinkwater.

Trasporti 
 Abraham Lincoln (treno)
 Abraham Lincoln (vagone ferroviario)

Pagine correlate 
 Lincoln